Klatten ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Albert Friedrich Klatten (1832–1892), königlich preußischer Generalleutnant
 Susanne Klatten (* 1962), deutsche Milliardärin und Anteilseignerin an BMW und Altana
 Werner E. Klatten (* 1945), deutscher Manager